Вейль (Weil, Veil) — фамилия еврейского происхождения. Происхождение неясно (в немецком Weil — грамматический союз, означающий «пока», «в то время как»), существует гипотеза, что это — анаграмма от «Леви».

Носители фамилии 
 Вейль, Адольф (1848—1916) — немецкий медик.
 Вейль, Андре (1906—1998) — французский математик.
 Вейль, Анри (1818—1909) — филолог-классик.
  (1926—2013) — предприниматель, политик, супруг Симоны Вейль.
 Вейль, Берта (1865—1951) — французская арт-дилер.
 Вейль, Герман (1885—1955) — немецкий математик.
 Вейль, Густав (1808—1889) — немецкий востоковед.
 Вейль, Жанна (1849—1905) — мать Марселя Пруста, прототип матери из его серии книг «В поисках утраченного времени».
 Вейль, Иржи (1900—1959) — чешский прозаик, журналист, переводчик.
 Вейль, Курт (Вайль; 1900—1950) — немецкий композитор.
 Вейль, Мишель (Michel Weill) — швейцарский кёрлингист.
 Вейль, Раймон (1874—1950) — французский археолог, египтолог.
 
 Вейль, Ханс-Юрген (род. 1946) — немецкий борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион Германии.

Другое 
 Вейль — крупный ударный кратер в восточной части обратной стороны Луны.
 Raymond Weil — марка швейцарских часов.

См. также 
 Вайль

Примечания